Национальный альянс:

 Националистическая партия в Италии
 Организация в США
 — партия в Кении
 Национальный альянс (Украина) — молодёжная организация